Juntos puede hacer referencia a:

Medios 
Juntos, el show de la mañana, programa de televisión chileno.
Juntos, libro publicado en 2010 por la escritora estadounidense Ally Condie.
Tillsammans (Juntos), película sueca. 
Juntos 25 años, antiguo show radial argentino.

Música 
 Juntos, EP del grupo estadounidense Fifth Harmony.
 Juntos, tercer álbum de estudio de la banda de cumbia pop argentina Agapornis.
 Juntos, segundo sencillo del sexto álbum de Timbiriche.
«Juntos», canción de la cantante mexicana Anahí y Kuno Becker, para la telenovela Primer Amor, incluida en el álbum Primer Amor a 1000 X Hora.
«Juntos», canción de la cantante española Paloma San Basilio, incluida en el álbum Ahora.
 «Juntos (Together)», canción del cantante colombiano Juanes del álbum de la película McFarland, USA.

Otros 
 Juntos, alianza electoral argentina en la Provincia de Buenos Aires.
 Juntos, partido universitario de la Universidad de Costa Rica.
 Spolu (Juntos), coalición electoral de la República Checa.